

Persone
Costinha  – pseudonimo di Francisco José Rodrigues da Costa, ex calciatore portoghese (n. 1974)
Costinha  – pseudonimo di João José Pereira da Costa, calciatore portoghese (n. 1992)
Costinha  – pseudonimo di João Pedro Loureiro da Costa, calciatore portoghese (n. 2000)
Paulo Costinha  – ex calciatore portoghese (n. 1973)